Westersingel (Groningen)
Westersingel (Rotterdam)